Éphyra ou Éphyre est la francisation, via le latin Ephyra ou Ephyre, du grec , originellement un nom de femme ou de lieu.

Sciences et techniques 
 Les , ou larves au stade ephyra, sont les jeunes méduses des scyphozoaires, de forme circulaire avec huit lobes.
 L'Éphyre omicron (Cyclophora annularia) est un papillon de la famille des Géométridés (sous-famille des Sterrhinés).

Sciences humaines et sociales 
Dans la mythologie grecque :
 Éphyra ou Éphyre est une Néréide, fille de Nérée et de Doris ;
 Éphyra ou Éphyre est une Océanide, la fondatrice mythique de Corinthe (Péloponnèse, Grèce).

Toponyme 

 Éphyre ou Éphyra, ancien nom de Corinthe (district régional de Corinthie, nord-est du Péloponnèse) ;
 , un village actuel et une cité antique en Élide (ouest du Péloponnèse) ;
 , une cité antique en Arcadie (centre du Péloponnèse) ;
 , un village antique situé près de Sicyone (nord du Péloponnèse) ;
 , une cité antique en Étolie (actuel nome d'Étolie-Acarnanie, Grèce centrale) ;
 Éphyra, ancien nom de la cité antique de  (Thessalie, Grèce centrale) ;
 , ancien nom de , capitale de la Thesprotie antique (Épire, nord-ouest du pays).

Notes et références